Il singolare del torneo di tennis Madrid Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Fernando Luna 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Kent Carlsson (campione)
 Martín Jaite (primo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)

 Eduardo Bengoechea (primo turno)
 Luiz Mattar (primo turno)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1988